Харлан, Джон Маршалл:

 Харлан, Джон Маршалл — американский юрист и политик, член Верховного суда США.
 Харлан, Джон Маршалл II (1899—1971) — американский юрист, член Верховного суда США в 1955—1971 годах.